E barré peut être :
 ꬳ, e barré horizontalement ;
 Ɇ, e barré obliquement ;
 ᴇ, petite capitale e barré ;